Nome steht für folgende Orte:

in Norwegen:
 Nome (Norwegen) in der Provinz Telemark

in den Vereinigten Staaten:
 Nome (Alaska)
 Nome (North Dakota)
 Nome (Texas)

Nome ist der Familienname folgender Personen:
 Francois de Nome, französischer Maler, siehe Monsù Desiderio

Siehe auch:
 Nõmme (Begriffsklärung)
 Nomen (Begriffsklärung)